De Svenska Cupen 2007 was de 52ste editie van het nationale voetbalbekertoernooi van Zweden, dat werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon op 20 maart en eindigde op 27 september met de finale in de Fredriksskans in Kalmar. De beker ging voor de derde keer (na 1981 en 1987) naar Kalmar FF, dat in de finale IFK Göteborg met 3-0 versloeg door treffers van Cesar Santin (2) en Patrik Ingelsten.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 2007
Superettan 2007

2007
Svenska Cupen